Sapotilla puede referirse a:

 el nombre común de la planta Manilkara zapota; o
 el nombre común de la planta Manilkara huberi.